Claudio Aranzadi – politico spagnolo
 Rafael Moreno Aranzadi – calciatore spagnolo
 Telesforo Aranzadi – antropologo spagnolo